Vukčić ist der Familienname folgender Personen:

 Hrvoje Vukčić Hrvatinić (um 1350–1416), Ban von Kroatien, Großherzog des Königreichs Bosnien und Herzog von Split
 Stjepan Vukčić Kosača (1405–1466), Herrscher der Herzegowina von 1435 bis 1466